Le qualificazioni del singolare  femminile del Torneo di Wimbledon 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Kiki Bertens (primo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)
  Timea Bacsinszky (qualificata)
  Michelle Larcher de Brito (qualificata)
  Alexandra Dulgheru (secondo turno)
  Danka Kovinić (ultimo turno)
  Claire Feuerstein (secondo turno)
  Vesna Dolonc (primo turno)
  Nadežda Kičenok (primo turno)
  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Zheng Saisai (primo turno)
  Luksika Kumkhum (secondo turno)

  Magda Linette (primo turno)
  Estrella Cabeza Candela (primo turno)
  Victoria Duval (qualificata)
  Tamira Paszek (qualificata)
  Alla Kudrjavceva (qualificata)
  Olivia Rogowska (primo turno)
  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Verónica Cepede Royg (ultimo turno)
  Aleksandra Panova (primo turno)
  Grace Min (secondo turno)
  Aleksandra Wozniak (qualificata)
  Maryna Zanevs'ka (secondo turno)

Qualificate

  Alla Kudrjavceva
  Tereza Smitková
  Timea Bacsinszky
  Michelle Larcher de Brito
  Aleksandra Wozniak
  Lesja Curenko

  Paula Kania
  Ana Konjuh
  Victoria Duval
  Tamira Paszek
  Anett Kontaveit
  Andreea Mitu

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2014
WTA Tour 2014